Исхуакан де лос Рејес има више значења:

 Општина Исхуакан де лос Рејес (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Исхуакан де лос Рејес (Исхуакан де лос Рејес, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику